Tjerna kan syfta på:

Bulgarien 

 Tjerna (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska, 
 Tjerna (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Chitrino,